«Ахты́рка» — усадебно-парковый комплекс, стоявший на берегу реки Воря в одноимённой деревне Сергиево-Посадского района Московской области. Классический памятник московского ампира, единственный по чистоте стиля во всём Подмосковье. С 1734 по 1879 гг. принадлежал князьям Трубецким. Основная часть построек, включая деревянный господский дом, уничтожена в советское время.

История 
Село «Денисово, Дуткино тож» близ Хотькова, в XVII веке владение рода Паниных, стало собственностью Трубецких в середине XVIII века, когда князь Иван Юрьевич приобрёл его у Василия Татищева. В 1772 г. в селе была выстроена деревянная церковь в честь Ахтырской иконы Божией Матери и оно стало называться по храму — Ахтыркой.

В первой четверти XIX века по заказу князя И. Н. Трубецкого был выстроен новый усадебный комплекс в стиле московского ампира: дворец, флигели, новый каменный храм в честь Ахтырской иконы Божией Матери, который был освящен 20 сентября 1825 года митрополитом Филаретом. В те же годы были выстроены плотина и пристань на реке Воря, разбит парк с эоловой арфой в беседке «Эрмитаж»; возведены многочисленные служебные здания. Соседний лес получил наименование верхнего (пейзажного) парка. 

Ахтырский храм спроектировал А. С. Кутепов, один из учеников Жилярди. Ему же приписываются и остальные усадебные строения:

Кутепов превосходно воспроизвел здесь тот тип усадебного зодчества, который был найден и осуществлен отцом и главой московского классицизма М. Ф. Казаковым в безвременно погибших Кузьминках. Не слишком выдающийся мастер, Кутепов в доме Ахтырки создал тот meisterwerk, который всё же хоть раз в жизни выпадает на долю и малого мастера.

Наиболее полное представление о виде усадебного комплекса даёт литография середины XIX века, впрочем, не вполне точно отражающая действительность. «Верно, нравилась усадьба её владельцу и устроителю, раз решил он увековечить её <…> изобразив и то, чего не было в действительности, то, что ещё только рисовалось мысленно владельцу как будущее украшение любимой подмосковной» (А. Греч). Изображённая на литографии пристань с обелисками в египетском стиле в реальности не была построена.

В 1852 году родительское имение унаследовал генерал Пётр Иванович Трубецкой, здесь родились его сын Николай Петрович и внуки — Сергей и Евгений, впоследствии религиозные философы, описавшие быт Ахтырки в своих мемуарах. Генерал Трубецкой запомнился жителям Ахтырки своим крутым нравом. Он требовал, чтобы при въезде барина над куполом усадьбы тотчас же взвивался флаг, а в память о матушке установил на территории усадьбы колонну.

Следующий владелец, Николай Петрович, был человеком гораздо более мягким. При нём Ахтырка превратилась в место встреч московской дворянской интеллигенции. Поскольку Н. П. Трубецкой стоял у истоков Московской консерватории, к нему в гости часто наведывался его коллега Н. Г. Рубинштейн. Часто бывали там и другие профессора консерватории — виолончелисты Бернхард Коссман и Вильгельм Фитценхаген, скрипачи Фердинанд Лауб и Иван Гржимали; в 1867 г. имение посетил П. И. Чайковский. По замечанию А. Греча, «Ахтырка никогда не славилась роскошью празднеств, великолепием убранства, причудами владельцев, — здесь жизнь текла ровно и покойно, в атмосфере истинной культурности».

Широкая благотворительность привела к истощению состояния Н. П. Трубецкого. Чтобы поддержать проигравшегося в карты брата Ивана, Николай Петрович был вынужден продать Ахтырку московскому мировому судье И. М. Матвееву. Последним хозяином усадьбы был его сын Сергей Иванович Матвеев, учёный-цветовод, при котором в оранжереях Ахтырки круглый год пестрели цветы. Стиль ампир создавал неповторимый образ старины, который привлекал в Ахтырку режиссёров из киностудии Ханжонкова, снимавших здесь фильмы с участием Веры Холодной («Лунная красавица», «Дети века»).

В 1922 году дворец сгорел, подсобные сооружения постепенно разрушились. Матвеевых выселили в 1927 г. Храм сохранился, он был закрыт с 1937 года, а в 1941 г. разграблен; некоторое время он использовался под овощехранилище, а в 70-х годах XX века был востребован художниками из Абрамцева: скульптор С. Д. Тавасиев создавал в нём конную скульптуру Салавата Юлаева.

В 1980 г. Абрамцевский музей-заповедник добился решения о реставрации храма (проект архитектора-реставратора Н. В. Шемшуриной). В 1991 церковь была передана общине верующих, возобновились службы. Храм отнесен к памятникам архитектуры федерального значения. Существовал и проект восстановления усадьбы, однако от него пришлось отказаться, так как её место занято несколькими строениями.

Дом-вилла Трубецких 

Двухэтажный усадебный дом с шестиколонным портиком ионического ордера, крытый большим куполом, был удачно поставлен на холме, откуда по склону можно было спуститься к деревянной пристани на запруженной реке. Противоположная сторона дома была обработана полукруглой колоннадой с балконом и террасой. Оба одноэтажных флигеля, соединённые с главным домом низкими галереями, в миниатюре повторяли мажорные ампирные мотивы главного дома:

Краевед Д. С. Ганешин, посетивший Ахтырку в 1921 году, описывает «главные въездные ворота в виде двух рустованных кирпичных столбов, увенчанных каменными шарами» и «длинную прямую аллею, обсаженную вековыми липами». По его словам, «вид через пруд с правого берега реки на величественный усадебный дом-дворец с замечательной жилярдиевской верандой-полуротондой, на садовые портики флигелей, на изящную пристань и прекрасно разделанный парк был запоминающе красив».

Вместе с тем Евгений Трубецкой отмечал, что дом его предков был плохо приспособлен для повседневной жизни, а для многочисленного семейства его отца и попросту тесен, ибо «жилых комнат было мало и были они частью проходные, низенькие и весьма неудобные».

Примечания

Источники 
 Трубецкой Е. Н. Из прошлого. — М., 1918.
 Тихомиров Н. Я. Архитектура подмосковных усадеб. — М.: Гос. изд-во по строительству и архитектуре, 1955.
 Ганешин Д. С. Ахтырка. Записки краеведа // Панорама искусств. Выпуск 4. — М.: Советский художник, 1981. — С. 384—418.
 Смирнова Т. В. Усадьба Ахтырка и князья Трубецкие. — Сергиев Посад: Все для Вас, 2006.

Ссылки 
 

Усадьбы Московской области
Утраченные усадьбы России
Сергиево-Посадский район
Усадьбы Трубецких